Schelberg (Sint Geertruid), een heuvel bij Sint Geertruid in de gemeente Eijsden-Margraten
 Schelberg (Windraak), een heuvel bij Windraak in de gemeenten Schinnen en Sittard-Geleen